Plamen může znamenat:

 plamen – hořící sloupec plynů, jeden ze základních projevů ohně

kultura a sport
 Plamen (soutěž) – soutěž v požárním sportu
 Plamen (časopis) – literární časopis
 Plamen (opera) (La fiamma) – opera Ottorina Respighiho
 Plameny (skupina) – propagandistická hudební skupina někdejšího Socialistického svazu mládeže
 Plameny (Schreker) (Flammen) – opera Franze Schrekera
 Plameny (Schulhoff) (Flammen) – opera Ervína Schulhoffa
 Plameny Paříže (Plamja Pariža) – balet Borise Vladimiroviče Asafjeva

jméno
 Plamen (jméno) (Пламен) – bulharské mužské rodné jméno
 Plamen Goranov (1976–2013) – bulharský fotograf, horolezec a aktivista
 Plamen Kračunov (* 1989) – bulharský fotbalista
 Plamen Orešarski (* 1960) – bulharský politik

Externí odkazy